Ulbricht är ett tyskt efternamn.

Personer med namnet
 Beata Ulbricht
 Lotta Ulbricht
 Lutz Ulbricht (född 1942), tysk roddare
 Manfred Ulbricht (född 1947), östtysk tävlingscyklist
 Ross Ulbricht (född 1984), amerikansk företagare
 Walter Ulbricht (1893– 1973), östtysk politiker, statschef i DDR

Se även 
 Ulbrichtdoktrinen
 Ulbrichtmuren
 Ulbricht Lake – sjöi Saskatchewan, Kanada

Tyska efternamn